La rosa hace referencia a varios artículos:

La rosa

La rosa película inspirada en la vida de la cantante de rock Janis Joplin.
The Rose (teatro), edificio en Inglaterra en el siglo XVI.

La Rosa

La Rosa (comuna), antigua división administrativa en Chile.
Bella La Rosa, modelo venezolana.

Véase también
Larrosa (desambiguación)